The Roop — литовская поп-рок-группа из Вильнюса, представитель Литвы на песенном конкурсе «Евровидение 2021» с песней «Discoteque».

Также группа должна была представлять Литву с песней «On Fire» на песенном конкурсе «Евровидение 2020», который был отменён из-за пандемии COVID-19.

История 
The Roop была создана в ноябре 2014 года в Вильнюсе. Название, по словам участников, образовано от архаичного английского слова «кричать». До объединения все участники имели опыт работы в музыкальной индустрии.

Дебют состоялся с песни Be Mine, в видеоклипе снялись литовская актриса Северия Янушаускайте и Виктор Тополис. Ролик имеет социальный подтекст. Клип снимался в Вильнюсе, под режиссурой Витаутаса Тинтериса.

В феврале 2015 года группа выпустила видеоработу на композицию In my arms. В октябре был выпущен видеоклип на песню Not too late, который стал первым клипом в мире, в котором использовалась съёмка на 360 градусов.

Дебютный альбом To Whom It May Concern был записан на студии DK Records и выпущен 30 ноября 2015 года, второй альбом Ghosts был выпущен в 2017 году. В мае 2018 года был выпущен ЕР-альбом Yes, I Do.

6 июля 2020 года для церемонии военного парада была выбрала композиция «On Fire».

В октябре группа подписала контракт с музыкальным лейблом Warner Music Group.

В декабре группа попала в пять номинаций литовской премии M.A.M.A.: «Песня года» и «Видео года» («On Fire»), «Поп-группа года», «Группа года» и «Открытие года». 2 января 2021 года The Roop на церемонии награждения LRT 2020 была объявлена «Послом года». 27 марта прошла церемония награждения премии M.A.M.A., по результатам которой группа одержала победу в 4 номинациях из 5 («Песня года» («On Fire»), «Поп-группа года», «Группа года» и «Открытие года»).

Евровидение 
В 2018 году группа принимала участие в литовском национальном отборе на 63-м песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Yes, I Do», в финале отбора они заняли третье место.

The Roop вернулись на литовский нацотбор в 2020 году, в финале которого группа получила высшие баллы от судей и зрителей. 15 февраля того же года The Roop получили право представлять Литву на 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме. По предсказаниям букмекеров портала Eurovisionworld, группа могла бы занять первое место на конкурсе, но позже переместились на второе.

Основатели блога Wiwibloggs провели голосование, где The Roop заняли 1 место, набрав 121 балл. По зрительскому голосованию в Австралии, Швейцарии и Дании, группа заняла 3 место. Согласно голосованию российского европаблика группа заняла 1 место с 593 баллами (358 по жюри и 235 по зрителям). На Украине The Roop заняли вторую позицию.

По голосованию читателей блога Wiwibloggs, группа заняла 1 место среди балтийских стран-участников, также одержали победу в номинации «Танцующие короли». Второе место, согласно голосованию того же блога, было получено в номинации «Лучшая песня Евровидения-2020, прошедшая национальный отбор».

16 мая 2020 года группа была приглашена выступить на немецком аналоге конкурса, где по голосованию телезрителей заняла 1 место.

The Roop были вновь приглашены на литовский отбор в 2021 году с автоматическим прохождением в финал. 23 ноября группа подтвердила своё участие в национальном отборе. 22 января 2021 года была выпущена песня «Discoteque», с которой The Roop будут участвовать в финале отбора. В тот же день был выпущен видеоклип на песню, снятый режиссёром Саулюсом Барадинскасом, который набрал более миллиона просмотров за два дня, что является рекордом для литовского YouTube. 25 января песня достигла 1-го места в чарте Spotify Lithuania Top 50, а также занял первую позицию в литовских чартах Apple Music, iTunes и Deezer.

6 февраля 2021 года состоялся финал национального отбора, на котором, по итогам голосования, The Roop была выбрана повторно представителем Литвы на конкурсе «Евровидение». В финале группа получила 74 512 голосов и заняла первое место как в зрительском голосовании, так и в выборе жюри.

18 мая состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение, по результатам которого группа The Roop прошла в гранд-финал. По результатам финала, группа заняла 8 место, набрав 220 баллов (55 балла от жюри и 165 баллов от телезрителей). Также группа вошла в пятёрку OGAE–2021, заняв 4 строчку с 301 баллом.

Участники группы 
 Вайдотас Валюкявичюс () — вокал и клавишные. Вайдотас родился 27 мая 1981 года в городе Каунас. Окончил режиссёрский факультет Клайпедского университета. Был солистом групп Omega, Kosmo. Также принимал участие в различных телевизионных шоу. В 2009 году стал ведущим телешоу. В 2010 году исполнил одну из главных ролей в двух частях сериала «Мой любимый враг». До группы выступал под псевдонимом Milanno. В 2019 году участвовал в литовском аналоге «Танцев со звёздами». Параллельно с работой в группе совмещает сольную деятельность. Вайдотас веган и выступает за права животных. Владелец сайта WEBseminarai. C 2008 года встречается с Deimante Litvinaite, на которой вскоре женился.
 Робертас Баранаускас () — перкуссия, барабаны, бэк-вокал. Робертас работал с Вайдотасом в проекте Milanno.
 Мантас Банишаускас () — гитара, бэк-вокал. Робертас и Мантас знакомы со школьных времён, именно Робертас познакомил Вайдотаса и Мантаса и пригласил в группу. У Робертаса и Мантаса помимо деятельности в группе есть основная работа. Также Робертас выполняет роль технического директора.
 Бывший участник: Вайнюс Симукенас () (2014—2018) — бас-гитара, бэк-вокал.

Дискография

Альбом

Мини-альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Софт-рок-группы
Группы поп-рока
Рок-группы
Музыкальные коллективы Литвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Участники «Евровидения-2020»
Представители Литвы на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2021»